Jan van Casembroot   (ook Jehan of Johan de Casembroot genoemd) (Brugge, ca. 1525 – Vilvoorde, 14 september 1568) was een Zuid-Nederlandse edelman en dichter. Hij was heer van Bekkerzeel, Zellik, Kobbegem, Berchem en Fenain.

Levensloop
Van Casembroot was afkomstig uit een Brugs regentengeslacht, oorspronkelijk  uit Piëmont. Hij was een zoon van de Brugse burgemeester Lena(e)rt Casembroot (1495 - 1558). Hij was getrouwd met Willemina van Bronckhorst, weduwe van Alexis van Nassau-Corroy en Jan van Lannoy.

Hij was de secretaris van de graaf van Egmont en sloot zich aan bij het Eedverbond der Edelen, in welke hoedanigheid hij op 5 april 1566 aan de landvoogdes Margaretha van Parma het Smeekschrift aanbood, waarin voor verdraagzaamheid in geloofsaangelegenheden werd gepleit.

Ofschoon trouw aan het katholicisme, toonde hij zich een fel tegenstander van kardinaal Granvelle. Maar hij was ook tegen de Beeldenstorm (10 augustus 1566). 

Van Casembroot werd door de graaf van Egmont tot gouverneur van Oudenaarde benoemd en wist de rust in deze stad te herstellen. In de overeenkomst die hij met de calvinisten sloot, ging hij evenwel verder dan de toegevingen van de landvoogdes in het Akkoord van 25 augustus 1566 (staking van het geloofsonderzoek).

Hij werd op 9 september 1567 samen met graaf van Egmont en ook samen met de graaf van Horne gearresteerd, waarna zijn bezittingen verbeurd verklaard werden. De onthoofding van Egmont en Horne had plaats op 5 juni 1568. Na folteringen werd ook Casembroot op 9 augustus 1568 door de Raad van Beroerten o.l.v. van de hertog van Alva ter dood veroordeeld en op 14 september in het kasteel van Vilvoorde onthoofd.

Van hem zijn enkele Latijnse gedichten uitgegeven die getuigen van een humanistische vorming.

Trivia

In een archiefstuk van Jan van Casembroot is sprake van een “tableau des Trois Rois faict par Jeronimus Bossche, sevrant à deux huys ayans par dehors les armes de Bronchorst et Bosschuyse”. 
Toen Van Casembroot in 1567 door Alva gearresteerd werd, werd dit drieluik geconfisqueerd en naar Spanje verscheept.
Lange tijd werd aangenomen dat dit het Driekoningen-drieluik was, een werk dat zich thans in het Prado bevindt.
Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat de wapens niet overeenkomen met die van Bronchorst en Bosschuyse en dat het hier dus moet gaan om een ander, verloren gegaan, schilderij.

Publicaties 
 Oratio in quodlibeticis, 1559.
 Carmen in laudem Marci Laurini et Huberti Goltzi.

Literatuur 
 Théodore JUSTE, Jean de Casembroot, in: Biographie Nationale de Belgique, T. III, Brussel, 
 Hendrik DEMAREST, Jean Casembroot, in: Lexicon van West-Vlaamse schrijvers, Deel 4, Torhout, 1987.

Persoon in de Tachtigjarige Oorlog
Jan
Voorman in het graafschap Vlaanderen
Zuid-Nederlands geëxecuteerd persoon (voor 1830)
Adel in de Nederlanden in de 16e eeuw
Vereniging West-Vlaamse schrijvers